Programme national pour le développement agricole et rural, en France.
 Programme national pour le développement agricole et rural, l’équivalent algérien pour l’agriculture en Algérie.